{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#F9D251"
!colspan="12"|Australian Open 2023
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
|colspan="2" | Novak Djokovic
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
|colspan="2" | Stefanos Tsitsipas
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
|colspan="2" |6–3, 7–6(7-4), 7–6(7-5)
|
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Mixt:
|Mixt
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Calificări|- style="text-align: center;"
|Masculin 
|Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|}Australian Open 2023 – Simplu masculin  a avut loc în a doua jumătate a lunii ianuarie 2023. O sută douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului australian de Grand Slam disputat la Melbourne Park. Douăzeci dintre ei s-au calificat pe tabloul principal jucând trei runde de calificari, inclusiv patru învinși norocoși. Campionul en-titre a fost numărul 2 mondial, spaniolul Rafael Nadal, în vârstă de 36 de ani, care urmărea să egaleze recordul Serenei Williams de 23 de trofee de Grand Slam în timpul erei deschise. Cu toate acestea, a pierdut în fața americanului Mackenzie McDonald, în runda a doua. La sfârșitul celui de-al doilea set, s-a accidentat la șoldul stâng, ceea ce i-a făcut imposibil să joace pe deplin reverul și să se deplaseze pe teren. Aceasta a fost cea mai devreme eliminare a unui campion en-titre de la pierderea lui Djoković în aceeași etapă la Australian Open 2017.

Novak Djokovic l-a învins în finală pe Stefanos Tsitsipas cu 6–3, 7–6(7–4), 7–6(7–5) egalând recordul de 22 de titluri de Grand Slam. Djokovic a devenit primul jucător care câștigă zece titluri la Australian Open, și al doilea care câștigă zece titluri  la același turneu de Grand Slam, după Nadal la French Open.

La începutul turneului Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas și Djokovic s-au aflat în competiția pentru locul 1 mondial. Prin câștigarea turneului, Djokovic va redeveni Nr. 1, înlocuindu-l pe Carlos Alcaraz, care s-a retras din turneu din cauza unei accidentări la piciorul drept, cu planuri să revină la Argentina Open în februarie. Alcaraz a provocat accidentarea printr-o mișcare nefirească în timpul antrenamentului.

La fel ca în majorul anterior desfășurat cu câteva luni mai devreme, nici unul dintre primii doi capi de serie nu a avansat în sferturile de finală, Nadal și Ruud pierzând ambii în runda a doua; acesta marchează primul eveniment major de simplu masculin de la Australian Open din 2002, unde primii doi favoriți au pierdut înaintea rundei a treia.

Derularea turneului
Runda unu
Andy Murray a salvat un punct de meci în drumul său către un uluitor 6-3 6-3 4-6 6-7(7) 7-6 [10-6], în fața favoritului nr. 13 Matteo Berrettini pentru a ajunge în a doua rundă la Australian Open 2023. Meciul, care a durat patru ore și 49 de minute a reprezentat a 50-a victorie la Melbourne Park pentru scoțian. În primul său meci de Grand Slam de când a suferit o accidentare la gleznă în semifinala împotriva lui Rafael Nadal la Roland Garros 2022, fostul nr. 3 mondial Alexander Zverev a învins lucky loser-ul Juan Pablo Varillas într-un meci de patru ore și șase minute. 

După ce australianul Alex de Minaur a scris el însuși pe geanta cu care își cară racheta "Don't worry, be happy", a avut motive să fie fericit, încheind meciul cu o victorie în prima rundă în fața lui Hsu Yu-Hsiou în puțin peste două ore.

Runda doi
Surpriza celei de-a doua runde a fost eliminarea campionului en-titre Rafael Nadal, câștigător de 22 de Grand Slam-uri, de către americanul Mackenzie McDonald, în seturi consecutive. Favoritul nr. 1, în vârstă de 36 de ani, a luat o pauză medicală în al doilea set în urma unui forehand, când scorul era 4-6 3-5. Deși spaniolul a revenit pe teren, McDonald a câștigat cu 6-4 6-4 7-5 în două ore și 32 de minute. Este cea mai devreme ieșire la un major pentru Nadal de când a pierdut în prima rundă la Australian Open 2016 în cinci seturi împotriva compatriotului Fernando Verdasco.

O altă surpriză a fost eliminarea favoritului nr. 8 americanul Taylor Fritz de către australianul Alexei Popirin într-un meci de patru ore și două minute. Popirin a venit după un meci de patru ore și 26 de minute împotriva lui Tseng Chun-Hsin în runda de deschidere. În sezonul trecut, Popirin a coborât în afara top 100. Numărul 107 mondial, lucky loser-ul Michael Mmoh, l-a învins în patru seturi pe favoritul nr. 12 Alexander Zverev, un jucător care s-a întors după o accidentare gravă la gleznă în iunie anul trecut.

Andy Murray a transformat un meci în care Thanasi Kokkinakis conducea cu 2–0 la seturi în a 719-a victorie din carieră, ceea ce a reprezentat o valoare record în rândul jucătorilor de tenis activi. Meciul a durat 5:45 ore, cu doar opt minute mai puțin decât cel mai lung meci din istoria turneului de la Australian Open, finala din 2012 dintre  Rafael Nadal și Novak Djokovic. Meciul s-a încheiat la ora locală 4:05 dimineața, cu doar 29 de minute de recordul de Grand Slam pentru meciul care s-a terminat cel mai târziu dimineața, Australian Open 2008 între Hewitt și Baghdatis. Deja în runda de deschidere, Murray l-a învins pe numărul 14 mondial, Matteo Berrettini, după o luptă în cinci seturi care a durat 4:49 ore, în care a evitat un punct de meci.

Runda trei
Americanul de 22 de ani, Sebastian Korda, l-a învins pe numărul 8 mondial Daniil Medvedev în seturi consecutive. Pentru Medvedev această înfrângere înseamnă că va ieși din top 10 pentru prima dată din iulie 2019. Australianul Alex de Minaur, a egalat cel mai bun rezultat al său la Australian Open trecând de francezul Benjamin Bonzi în seturi consecutive pentru a ajunge în runda a patra pentru al doilea an consecutiv.

Scoțianul Andy Murray, după ce a petrecut 14 ore pe teren în trei meciuri în șase zile, a cedat în fața spaniolului Roberto Bautista Agut în patru seturi. El a dezvăluit că a dormit doar trei ore în dimineața după victoria în fața lui Kokkinakis, trebuind să se întoarcă la Melbourne Park pentru tratament medical.

A doua săptămână
În runda a patra a avansat un singur fost campion de Grand Slam din cei trei care au început pe tabloul principal: Novak Đoković, care deține 21 de titluri de Grand Slam. Patru jucători care nu au fost capi de serie au rămas în joc: nr. 35 mondial Tommy Paul, nr. 67 J. J. Wolf, nr. 71 Jiří Lehečka și nr. 89 Ben Shelton.

Sebastian Korda s-a impus pe Rod Laver Arena în fața polonezului Hubert Hurkacz în cinci seturi, într-un meci care a durat trei ore și 28 de minute. Calificarea în sferturile de la Australian Open reprezintă cel mai bun rezultat al carierei la un Grand Slam pentru americanul de pe locul 31 mondial. După ce a trecut prin primele trei meciuri de la Melbourne fără să piardă nici un set, grecul Stefanos Tsitsipas l-a învins în cinci seturi pe italianul Sinner, în vârstă de 21 de ani.

Karen Haceanov a avansat în a doua sa semifinală consecutivă de Grand Slam după ce Sebastian Korda s-a retras în al treilea set din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte. Haceanov a câștigat șapte jocuri consecutive în urma unui timeout medical pentru american la jumătatea setului doi. Numărul 4 mondial Stefanos Tsitsipas a avansat în cea de-a patra semifinală la Melbourne Park după ce l-a învins pe cehul Jiří Lehečka în trei seturi într-un meci de două ore și 17 minute. Tommy Paul a devenit primul american care a ajuns în semifinalele Australian Open de la Andy Roddick în 2009. Câștigul de puncte i-a asigurat debutul în top 20.

Finala: Al 22-lea titlu de Grand Slam pentru Novak Djoković 

Sârbul Novak Djoković își propune să egaleze recordul masculin de 22 de titluri de Grand Slam la simplu al lui Rafael Nadal, să mărească numărul trofeelor de la Australian Open la zece și să devină doar al doilea jucător după Nadal care a câștigat zece titluri la simplu la un singur major. Participând la cea de-a 33-a finală de Grand Slam la simplu, Djoković a stabilit un nou record istoric de tenis. El a ajuns în finală cu o serie de 40 de meciuri neînvins pe pământul australian, care datează din sezonul 2019 și o serie de 27 de meciuri neînvins la Australian Open, depășind recordul lui Andre Agassi de 26 de victorii din 2000 până în 2004. În toate cele nouă apariții anterioare, dacă a ajuns cel puțin în semifinale, nu a fost învins niciodată, a câștigat întregul turneu.

Grecul Stefanos Tsitsipas a ajuns la a doua sa finală de Grand Slam. La French Open 2021, el l-a condus cu 2-0 la seturi pe Djoković, însă acesta a revenit și a câștigat următoarele trei seturi, devenit primul jucător din era deschisă care a câștigat un major după ce a revenit de la 0–2 la seturi în finală. Din cele douăsprezece meciuri anterioare dintre ei, Djoković a dominat zece dintre ele. Tsitsipas este cel mai tânăr finalist de la Djokovic în 2011.

Novak Djokovic a câștigat al 22-lea titlu de Grand Slam și a devenit primul jucătoar care a câștigat zece titluri la Australian Open. Sârbul l-a învins pe Stefanos Tsitsipas cu 6-3, 7-6(4), 7-6(5) în meciul de la Melbourne Park pentru a-și revendica al 66-lea „Titlu Mare”, care cuprinde trofee de Grand Slam, Nitto ATP Finals, turnee ATP 1000 și medalii de aur olimpice la simplu. Djokovic are șapte „Titluri Mari” față de cei mai mari rivali ai săi: Nadal deține 59 iar Federer, care s-a retras la Cupa Laver de anul trecut, și-a încheiat cariera cu 54. În drumul său către titlu Djokovic a pierdut un singur set, în runda a doua.

Triumful îl va aduce pe Djokovic pe locul 1 mondial în clasamentul ATP.

Capi de serie

Calificări

Tabloul principal

Finala

 Jumătatea superioară 
 Secțiunea 1 

 Secțiunea 2 

 Secțiunea 3 

Alte informații
Wild cards

Clasament protejat

 Calificări  '''

Lucky loser

Note

Referințe

Legături externe
 Draw
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2023 Australian Open Men's Singles draw
 2023 Australian Open – Men's draws and results at the International Tennis Federation

Australian Open 2023
ATP Tour 2023